Jugendtheater steht für:

 P14 Jugendtheater, Berlin
 Russisches Akademisches Jugendtheater, Moskau
 Kinder- und Jugendtheater Metzenthin, Zürich 
 Jugendtheater Mittelsachsen, siehe Mittelsächsisches Theater

Siehe auch
 Theater der Jugend
 Theater Junge Generation, Kinder- und Jugendtheater in Dresden
 Theater für Kinder (Begriffsklärung)